Aivóvoie (en rus: Айвовое) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 482 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1948 la vila es deia Efendikoi.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea